Червоноград (до 1964 року Кристинопіль) — вузлова проміжна залізнична станція Львівської залізниці на перетині двох ліній Сапіжанка — Ковель (одноколійна, завдовжки 198 км) та Червоноград — Рава-Руська (одноколійна, завдовжки 55 км) Розташована у місті Червоноград Червоноградської міської ради Львівської області.

Вузол неелектрифікований, можливість електрифікації не розглядається.

Історія 
Станція відкрита 23 листопада 1887 року в складі залізниці  — . Первинна назва станції — Кристинопіль. Сучасна назва — з 1964 року.

Пасажирське сполучення 
На станції зупиняються поїзд далекого сполучення  — Київ — , а також приміські поїзди до станцій ,  та .

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Розклад руху поїздів далекого сполучення по станції Червоноград 
 Розклад руху приміських поїздів на сайті Львівської залізниці 

Станції Львівської залізниці
Вузлові залізничні станції
Транспорт Червонограда
Залізничні станції Львівської області
Засновані в Україні 1887